Влади́мир Ра́дченко: Радченко, Владимир Владимирович (1942—2004) — российский актёр театра и дубляжа.
 Радченко, Владимир Григорьевич (род. 1952) — энтомолог, академик НАН Украины.
 Радченко, Владимир Григорьевич (1916—1969) — украинский литературовед, писатель, критик.